Каса Колорада, Меса Колорада има више значења:

 Каса Колорада, Меса Колорада (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каса Колорада, Меса Колорада (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику